La Srpska Liga 1999-2000 è stata l'8ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2000-2001
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2000-2001
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Danubio 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2000-2001
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Moravia 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2000-2001
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Niš 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2000-2001
      Allo spareggio-promozione con la 2ª classificata della Srpska Liga Danubio
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Timok 

Legenda:
      Promossa in Druga liga SR Jugoslavije 2000-2001
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
Prva liga SR Jugoslavije 1999-2000
Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000
Kup Jugoslavije 1999-2000

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 1999-2000 su rsssf.com

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999